Стефан (Стефчо) Каркалашев е български революционер, терорист на Вътрешната македонска революционна организация.

Биография 
Стефан Каркалашев е родом от Богданци, Гевгелийско. В България постъпва на работа като полицейски служител, но същевременно е терорист на ВМРО. На 26 април 1923 година убива архитекта и федералист Никола Юруков. На 14 юни 1924 година изпълнява пряко поръчение на Тодор Александров и убива българския политик Петко Д. Петков на улица „Московска“. Убийството е организирано от поручик Димитър Радев. Убийството е извършено по изричното желание на генерал Иван Вълков, който месеци преди това спомага за убийството на Никола Генадиев.

Стефан Каркалашев е заловен от полицията на местопрестъплението, но след като се легитимира със служебна карта на Обществена безопасност, е веднага освободен. По-късно е арестуван отново, осъден е на смърт, но присъдата му е заменена с доживотен затвор. След три месеца Каркалашев излиза на свобода. Близкият до Алеко Василев и Георги Атанасов революционер Борис Козов е изпратен в София да се срещне със Стефан Каркалашев и да установи ролята на Тодор Александров в убийството на Петков.

През август 1924 година Иван Марков, Стефан Каркалашев и един турчин подготвят атентат срещу Иван Пальошев в Гевгели.

Вижте също 
 Петър Делев Каркалашев
 Павел Попандов Каркалашев
 Костадин Попандов Каркалашев

Бележки 

Дейци на ВМРО
Български революционери от Македония
Терористи на ВМРО
Родени в Богданци
Затворници
Стефан